Jewett ist der Name mehrerer

Personen:

 Daniel T. Jewett (1807–1906), US-amerikanischer Politiker
 Elisha P. Jewett (1801–1894), US-amerikanischer Politiker
 Frank B. Jewett (1879–1949) US-amerikanischer Physiker
Frank Fanning Jewett (1844–1926), US-amerikanischer Chemiker
 Freeborn G. Jewett (1791–1858), US-amerikanischer Politiker und Jurist
 Hugh J. Jewett (1817–1898), US-amerikanischer Politiker
 Joshua Jewett (1815–1861), US-amerikanischer Politiker
 Luther Jewett (1772–1860), US-amerikanischer Politiker
 Pauline Jewett (1922–1992), kanadische Politikerin
 Robert I. Jewett (1937–2022), US-amerikanischer Mathematiker
 Sarah Orne Jewett (1849–1909), US-amerikanische Schriftstellerin

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Jewett (Illinois)
 Jewett (Minnesota)
 Jewett (New York)
 Jewett (Ohio)
 Jewett (Texas)
 Jewett (Wisconsin), im St. Croix County
 Jewett City (Connecticut)
 Jewett Township (South Dakota)

Unternehmen:
 Jewett Motors, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Jewitt